Владимир Урусов:
 Урусов, Владимир Глебович (род. 1947) — русский поэт, прозаик.
 Урусов, Владимир Михайлович (1857—1922) — князь, общественный и государственный деятель, член Государственного Совета.
 Урусов, Владимир Петрович (1857—1907) — князь, государственный деятель, Енисейский и Херсонский вице-губернатор.